Толучеево (Тулучеевка) — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Входит в состав Колодеевского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Тулучеевка

Население

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района